Луис Хассельманс (; ,  — , , Пуэрто-Рико) — франко-американский оперный  бельгийского происхождения, сын Альфонса Хассельманса, брат Маргерит Ассельман.

Начинал свою музыкальную карьеру как .

Работал с оркестрами Монреальской оперы (1911—1914), Чикагской оперы (1918—1919), парижской Опера-Комик (1919—1922), нью-йоркской Метрополитен-опера (1922—1937). В поздние годы был профессором музыки в Университете штата Луизиана.

Жена — оперная певица Минни Эгенер (1881—1938).

Примечания 

Оперные дирижёры
Академические музыканты США
Академические музыканты Франции
Преподаватели Университета штата Луизиана